52-я мотострелковая Мелитопольская Краснознамённая дивизия — тактическое соединение Сухопутных войск Советской армии Вооружённых Сил СССР. 

Части дивизии дислоцировались в городе Нижнеудинск Иркутской области. Условное наименование — войсковая часть № 41678 (в/ч 41678). Сокращённое действительное наименование — 52 мсд.

История 

Историческим предшественником дивизии являлась 315-я стрелковая дивизия (в/ч пп № 41678), созданная на основании постановления Военного Совета Сибирского военного округа № 0035, от 25 февраля 1942 года.

После окончания Великой Отечественной войны 315-я стрелковая Мелитопольская Краснознамённая дивизия осталась в составе Отдельной Приморской армии, с 9 июля 1945 года в составе 112-го стрелкового корпуса Таврического военного округа и дислоцировалась в городе Карасубазар.

В 1946 году в результате реорганизации Таврического военного округа дивизия была переформирована в 7-ю отдельную стрелковую бригаду.

В декабре 1951 года 7-я отдельная стрелковая бригада была снова преобразована в 315-ю стрелковую дивизию, а в 1955 году ей сменили номер на 52. Также поменяли свои номера 724-й и 1328-й стрелковые полки на 91-й (в/ч пп № 05849) и 206-й (в/ч пп № 05809) соответственно, 362-й стрелковый полк (в/ч пп № 61909) остался с прежним номером. 4 апреля 1956 года дивизия вошла в состав 45-го стрелкового корпуса (с 16 мая 1957 года 45-го армейского корпуса) Одесского военного округа.

17 мая 1957 года 52-я стрелковая дивизия была переформирована в 52-ю мотострелковую дивизию (в/ч пп № 41678).

В апреле 1969 года 52-я мотострелковая дивизия сменила место своей дислокации на Нижнеудинск, а 91-й мотострелковый полк этой дивизии был оставлен в Крыму и послужил основой новой 157-й мотострелковой дивизии (в/ч 12130).

При передислокации дивизии в г. Нижнеудинск Забайкальского военного округа дивизия вошла в состав 45-го армейского корпуса 29-й армии и всё последующее время дислоцировалась в Иркутской области.

В 1981 году для усиления войск округа на базе дивизии была создана дивизия второго состава — 110-я мотострелковая дивизия (кадра) (в/ч 30736), в 1986 году убыла в город Братск Иркутской области.

В 1985 году 52-я дивизия сокращена до кадра, в 1987 году развёрнута в 52-ю дивизию сокращённого состава. В 1991 году дивизия переформирована в 169-ю отдельную мотострелковую бригаду, расформированную в 1994 году.

Состав дивизии 
В состав дивизии на период 1987—1991 гг. входили:
 управление (г. Нижнеудинск);
 206-й мотострелковый полк, в/ч 05809 (г. Нижнеудинск);
 362-й мотострелковый полк, в/ч 11971 (на основе полка в июле 1970 г. сформирована 91-я мотострелковая дивизия). Вместо этого полка в состав дивизии вошёл 439-й мотострелковый полк (г. Нижнеудинск);
 459-й мотострелковый полк, в/ч 83053 (г. Нижнеудинск);
 253-й танковый полк, в/ч 12739 (г. Нижнеудинск);
 1012-й артиллерийский полк, в/ч 19601 (г. Нижнеудинск);
 1056-й зенитно-артиллерийский полк (г. Нижнеудинск);
 559-й отдельный ракетный дивизион, в/ч 15342 (г. Нижнеудинск);
 отдельный противотанковый дивизион, в/ч 44780 (г. Нижнеудинск);
 101-й отдельный разведывательный батальон, в/ч 12352 (г. Нижнеудинск);
 598-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, в/ч 05917 (г. Нижнеудинск);
 432-й отдельный батальон связи, в/ч 40341 (г. Нижнеудинск);
 отдельный ремонтно-восстановительный батальон, в/ч 54319 (г. Нижнеудинск);
 189-й отдельный медицинский батальон, в/ч 12561 (г. Нижнеудинск);
 отдельный батальон материального обеспечения (г. Нижнеудинск);
 отдел военной контрразведки (ОВКР), в/ч 28786 (г. Нижнеудинск).

Командиры дивизии 
 Гига, Василий Антонович ( — , полковник.
 Невядомский, Игорь Станиславович ( — ), полковник
 Кучеренко, Илларион Иванович (05.01.1959 — 19.01.1962), полковник, с 7.05.1960 генерал-майор
 Субботин, Семён Михайлович (19.01.1962 — 10.08.1964), полковник, с 13.04.1964 генерал-майор
 Волков, Николай Платонович (10.08.1964 — 18.02.1969), полковник, с 7.05.1966 генерал-майор
 Немытин, Виктор Семёнович (18.02.1969 — 11.06.1970), полковник, с 29.04.1970 генерал-майор 
 Цыганков, Александр Семёнович (10.06.1970 — ?), полковник, с 2.11.1972 генерал-майор
 Никитин, Геннадий Петрович (11.10.1977 — 26.09.1980), полковник, с 7.05.1980 генерал-майор

Примечания

Источники 
 
 Феськов В. И., Калашников К. А., Голиков В. И. Советская Армия в годы «холодной войны» (1945—1991). — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. — 109

Ссылки 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1955 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1991 году
Мотострелковые дивизии СССР
Мотострелковые дивизии Российской Федерации
Забайкальский военный округ

en:52nd Motor Rifle Division